Оттеглянето на леда след последния ледников период оставя на територията на Финландия много езера, които заемат около 8% от нейната площ и поради тази причина страната е получи.а епитета „страната на хилядата езера“.. Общият брой на финландските езера възлиза на около 60 000, като тези, по-големи от 50 km² са 78 на брой, в т.ч. 46 над 100 km², от които 21 езера с площ над 200 km². Те заемат редимно тектонски падини и най-често са разположени в посока от северозапад на югоизток, спазвайки направлението на движението на древния плейстоценски ледник, който е разширил и удълбал допълнително тектонските падини. Имат силно разчленена брегова линия, осеяни са с многочислени острови и са съединени помежду си чрез протоци и канали като образуват големи езерни системи, в т.ч. Саимаа (4400 km²), Пяйяне, Инари, Оулуярви и др. През зимата замръзват за период от 5 месеца на юг до 7 месеца на север. Обект са воден туризъм, риболов и езерно корабоплаване.

В долната таблица са показани 21 от най-големите финландски езера с площ над 200 km², като за всяко от тях е отбелязана неговата площ, обем, надморска височина, максимална дълбочина, площ на водосборния му басейн (за някои от тях) и реката чрез която се оттича или речната систеча към която принадлежи.

Източници